Operation Neptune bezeichnet:
 eine alliierte Operation während des Zweiten Weltkrieges, siehe Operation Neptune
 ein Computerspiel, siehe Operation Neptune (Computerspiel)
 eine sowjetische Spionageoperation, siehe Operation Neptun (Spionage)